Hubschmid ist der Familienname folgender Personen:
 Anouschka Hubschmid (* 1964), deutsche Schauspielerin, siehe Anouschka Renzi
 Bruno Hubschmid (* 1950), Schweizer Radrennfahrer.
 Johannes Hubschmid (1916–1995), Schweizer Romanist
 Maris Hubschmid, (* 1988), deutsche Journalistin
 Paul Hubschmid (1917–2002), Schweizer Film- und Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Johann Ulrich Hubschmied (eigentlich Hubschmid, Vater von Johannes Hubschmid; 1881–1966), Schweizer Romanist und Onomastiker